LOOX — линейка карманных персональных компьютеров стандарта Pocket PC производства компании Fujitsu Siemens Computers.

Выпускались следующие семейства
 600 — КПК. Модели LOOX 600, LOOX 610
 700 — КПК. Модели LOOX 710, 720/718
 400 — КПК. Модели 410, 420
 C — КПК. Модели C550
 N — КПК со встроенным GPS-модулем. Модели N500, N520, N560
 T — Коммуникаторы с GPRS-модулем. Модели: T810, T830

Сравнительная таблица

Альтернативные операционные системы на Pocket LOOX 

На Pocket LOOX 600 возможно установить операционную систему Linux. Последняя поддерживаемая версия ядра - 2.4.19. Linux загружается с карты CF, что позволяет вернуться к Windows Mobile. Чтобы предотвратить потери данных, пользователи должны сделать резервное копирование данных ОЗУ перед перезагрузкой в Linux. Это связанно с тем что содержимое ОЗУ стирается при перегрузке устройства.

См. также 
 Pocket PC
 PDA

Ссылки 

 Firstloox.org(сайт закрыли 4 января 2008 года, форумы https://web.archive.org/web/20090806084234/http://www.pda-247.com/forum/index.php)

Мобильные компьютеры